„Света Параскева“ () е православна църква край южномакедонското градче Сервия (Серфиджеи), Егейска Македония, Гърция, част от Сервийската и Кожанска епархия.

Описание 
Църквата е построена в 1812 година над бившето село Мосхохори, където според легендата жителите на село Чернища намерили икона на Света Петка в една пещара.

Бележки 

Параскева Мосхохорска
Дем Сервия